Lelie (geslacht) (Lilium), een plantengeslacht
 Fleur de lis, de heraldische lelie of Franse lelie
 Lelie (val), een type valkuil

Zie ook 
 Lely (doorverwijspagina)
 De Lelie (doorverwijspagina)